Нагуманов () — татарская фамилия. Известные носители:
 Нагуманов, Андрей Рафаилович (род. 1987) — российский футболист.
 Нагуманов, Дайлягай Сираевич (1922—1944) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Нагуманов, Роман Рафаилович (род. 1985) — российский футболист.